Stenbitsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenbitsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (40,2 ha)
Stenbitsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (28,6 ha)
Västra Stenbitsjön, sjö i Åsele kommun,  (43,3 ha)
Östra Stenbitsjön, sjö i Åsele kommun,  (17,1 ha)

Se även
Stenbittjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn